

Sigle 
 Metal Gear Online – videogioco per PlayStation 3 con dinamiche esclusive di online multiplayer

Chimica 
 MgO – formula bruta dell'ossido di magnesio

Codici 
 MGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manega (Gabon)
 mgo – codice ISO 639-3 della lingua meta'